Esistono più comuni francesi con questo nome

Fouchécourt – Alta Saona
Fouchécourt – Vosgi